En Pologne, Marszewo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Marszewo, dans le powiat de Konin ;
 du village de Marszewo, dans le powiat de Nowy Tomyśl ;
 du village de Marszewo, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Marszewo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Marszewo, dans le powiat de Goleniów ;
 du village de Marszewo, dans le powiat de Sławno.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Marszewo.